Deux téléfilms portent le titre de Raspoutine :
 Raspoutine (1996), de Uli Edel avec Alan Rickman ;
 Raspoutine (2011), de Josée Dayan avec Gérard Depardieu.